P46 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 46, een papyrusrol van het Nieuwe Testament
 HK UCP, pistool van Heckler & Koch